James F. Strother est un nom pouvant désigner:

 (1811-1860), homme politique américain
 (1868-1930), homme politique américain en Virginie-Occidentale

Voir aussi

Strother, James F.